Ruhrberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Ruhrberg (* 1958), deutsche Kunsthistorikerin, Autorin und Museumsdirektorin
 Karl Ruhrberg (1924–2006), deutscher Kunsthistoriker, Museumsdirektor und Kurator

Siehe auch:
 Rurberg
 Rührberg